Ла Игвалама има више значења:

 Ла Игвалама (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игвалама (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику